Caroli ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Caroli (1947–2011), italienische Schauspielerin
 Guido Caroli (1927–2021), italienischer Eisschnellläufer
 Francesco Caroli (1922–2004), italienischer Artist und Clown
 Jacques Caroli (1902–1979), französischer Gastroenterologe
 Mario Caroli (* 1974), italienischer Flötist
 Nikolaus Caroli († 1483), Franziskaner
Pierre Caroli (um 1480–nach 1545), französischer Reformator
 Rolf Caroli (1933–2007), deutscher Boxer
 Theodor Caroli (1660–1690), deutscher Mediziner
 Walter Caroli (* 1942), deutscher Politiker
 Wilhelm Caroli (1895–1942), katholischer Priester der Diözese Speyer und Verfolgter des NS-Regimes

Siehe auch:
 Caroli-Syndrom
 Caroli-Krankheit
 Charoli
 Karoli
 Károly
 Károlyi (Begriffsklärung)